Юрий Матвеевич Ткачевский (10 июня 1920, г. Павлово Нижегородской губернии — 30 декабря 2016, Москва) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области уголовного права. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук (1966), профессор юридического факультета МГУ (1967). В годы Великой Отечественной войны — военный лётчик разведывательной авиации, Герой Советского Союза (4.02.1944). Лейтенант.

Биография 
С детства мечтал быть военным лётчиком. Отец его тогда работал кузнецов, в 20-е годы получил хорошее образование и стал советским работником. Семья вслед за ним часто переезжала по местам работы, Юрий в детстве жил в городах Раненбург, Сасово, Мичуринск, Новый Оскол, Ливны, Рыльск.  После окончания средней школы в 1939 году зачислен в Красную Армию и поступил в Харьковское военное авиационное училище, которое окончил в 1940 году с отличием в звании младшего лейтенанта. Был направлен в 316-й разведывательный авиационный полк, практически полностью уничтоженный в первый день Великой Отечественной войны на аэродроме под городом Проскуров. Был легко ранен, попал в госпиталь. В результате ранения почти ослеп на один глаз, но скрыл свою травму от медкомиссии, что позволило ему вернуться в строй.

После выписки из госпиталя был направлен на учёбу и окончил курсы усовершенствования лётчиков и штурманов, действовавшие сначала в Краснодаре, а затем в Уфе. С октября 1942 года служил штурманом резервного авиационного полка в Чкалове. С начала 1943 года — вновь на фронте.

С февраля 1943 года до Победы воевал в составе 40-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка (в феврале 1943 года полку присвоено гвардейское звание и новое наименование — 48-й гвардейский авиационный полк дальней разведки Главного командования ВВС Красной Армии), освоив самолёты Пе-2 и Пе-3. Совершал дальние вылеты на Вену, Прагу, Будапешт, Белград, Бухарест, Братиславу. Осуществлял авиационную разведку в период Курской битвы, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской наступательных операций, при освобождении Харькова и Киева. Вылетал также в районы Адриатического моря для разведки военно-морских сил Италии. 

К ноябрю 1943 года совершил 98 боевых вылетов на разведку, в которых обнаружил 5450 самолётов на аэродромах, 3660 железнодорожных составов, 9840 автомашин, 1670 танков, 975 орудий и 32 переправы. При выполнении разведывательных заданий заснял на пленку территорию в 42 тыс. квадратных километров, включая заранее подготовленные рубежи немецкой обороны по рекам Северский Донец и Днепр. Участвовал в 36 воздушных боях, лично сбил 1 истребитель противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-воздушных сил Красной Армии» от 4 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Ткачевскому Юрию Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за годы войны совершил 151 боевой вылет, лично сбил 4 самолета противника.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.

После окончания войны хотел продолжить службу в авиации, но врачи обнаружили, что он скрывал дефект зрения и в итоге в мае 1946 года был демобилизован.

В мае 1946 года поступил на учёбу в Московский юридический институт (МЮИ), который окончил с отличием в 1950 году. По окончании обучения поступил в аспирантуру. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в области промышленности». После защиты кандидатской диссертации остался преподавать в МЮИ.

С 1954 года, в связи с объединением МЮИ и юрфака МГУ имени М. В. Ломоносова, работал на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ, доцент (1956). В 1966 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Освобождение от отбывания наказания по действующему советскому уголовному праву». С 1967 года — профессор. С 1977 по 1987 годы являлся заведующим кафедрой уголовного права юрфака МГУ.

Скончался в декабре 2016 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
Направления научной деятельности: освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного наказания, прогрессивная система уголовных наказаний, профилактика преступлений, уголовно-исполнительное право.

Участвовал в разработке законодательных актов СССР и союзных республик в области уголовно-исполнительного права (во второй половине 1950-х годов стоял у истоков формирования уголовно-трудового права как научной дисциплины, автор первых учебников в этой отрасли права), включая Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик (1969) и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1970). Стоял у истоков создания телепередачи «Человек и закон». Являлся членом многочисленных научно-консультативных советов (при Прокуратуре СССР, Верховном Суде РСФСР, Минюсте СССР и др.). В последние годы жизни являлся членом научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ и членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, а также председателем совета ветеранов юридического факультета МГУ.

В апреле 2018 года в издательстве Московского Государственного Университета вышла в свет книга воспоминаний Ю. М. Ткачевского «Дальняя разведка».

Научные труды 
Автор более 200 научных работ и научно-популярных публикаций в юридической печати, в том числе 9 монографий и ряда учебников и учебных пособий:
 Борьба с пьянством и хулиганством. — М.: Правда, 1972. — 104 с.
 Давность в советском уголовном праве. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 128 с.
 Досрочное освобождение от наказания. — М.: Госюриздат, 1962. — 136 с.
 Замена уголовного наказания в процессе исполнения. — М.: Юридическая литература, 1982. — 136 с.
 Народные дружины в борьбе с пьянством. — М.: Юридическая литература, 1977. — 64 с.
 Освобождение от отбывания наказания. — М.: Юридическая литература, 1970. — 240 с.
 Ответственность за хулиганство. — М. : Знание, 1983. — 64 с.
 Право и алкоголизм. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — 160 с.
 Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом. — М.: Профиздат, 1990. — 126 с. — ISBN 5-255-00331-X.
 Правовые меры борьбы с пьянством. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 156 с.
 Преступность и алкоголизм. — М.: Знание, 1966. — 80 с.
 Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний: Учебное пособие. — М.: Зерцало, 1997. — 143 с. — ISBN 5-88746-025-3.
 Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. — М.: Городец, 2007. — 237 с.
 Советское исправительно-трудовое право [Учебное пособие для юридических институтов и факультетов]. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 232 с.
 Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества. — М.: Госюриздат, 1962. — 34 с.
 Уголовное право в борьбе с преступностью (Общие вопросы). — М.: Знание, 1979. — 64 с.
 Уголовно-правовые меры борьбы с пьянством. — М.: Юридическая литература, 1973. — 56 с.
 Избранные труды. — СПб.: Юридический центр-Пресс, 2010. — 595 с. — (Антология юридической науки).; ISBN 978-5-94201-602-9.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (4.02.1944);
 орден Ленина (4.02.1944);
 орден Октябрьской Революции (23.01.1980);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Отечественной войны II степени (18.04.1943);
 орден Красной Звезды (6.11.1943);
 медали;
 почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (11.07.2000);
 почётное звание «Заслуженный профессор МГУ» (1993);
 высшая награда МГУ — «Звезда Московского университета» (2005);
 юридическая премия «Фемида» (2009);
 общественная награда — медаль «Во славу Отечества» (2013).

Память 
 Именем Ю. М. Ткачевского в 2017 году назван Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного права» при МГУ имени М. В. Ломоносова, открытый при его активном участии в 2015 году.

Примечания

Литература 
 
 
 Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза — горьковчане. 2-е изд. — Горький, 1981. — С. 268.
 Чернеев С. В., Фролов В. С. Воспитанники Московского университета — Герои Советского Союза. — М., 1981. — С. 156—165.

Ссылки 
 
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда».
 Ткачевский Юрий Матвеевич.
 Юбилей Юрия Матвеевича Ткачевского.

Выпускники Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Московского юридического института
Правоведы СССР
Правоведы России
Специалисты по уголовному праву
Специалисты по пенитенциарному праву
Преподаватели МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Доктора юридических наук
Мемуаристы России
Похороненные на Троекуровском кладбище